1968/1969 byla 38. ročníkem SM-sarja. Zúčastnilo se jedenáct týmů, vítězem ligy se stal tým IFK Helsinky.

Sezóna

Externí odkazy 
 Sezóna na hockeyarchives.info

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1968
Lední hokej v roce 1969
Sport ve Finsku v roce 1968
Sport ve Finsku v roce 1969